Suna (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Suna (Kirow), Siedlung städtischen Typs und Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons in der Oblast Kirow
 Suna (Karelien), Dorf in der Republik Karelien
 Suna (Kirow, Sujewka), Dorf in der Oblast Kirow, Rajon Sujewka

Suna ist der Name folgender Flüsse in Russland:
 Suna (Kossa), Nebenfluss der Kossa
 Suna (Onegasee), Zufluss des Onegasees
 Suna (Woja), Nebenfluss der Woja

Suna ist der Name folgender Orte in Italien:
 Suna, piemontesischer Name der Gemeinde Suno in der Provinz Novara

Suna ist der Name von:
 Suat Suna (* 1975), türkischer Musiker
Siehe auch:
Pico do Suna
Sunna